Héphestion, Héphaestion ou Héphaistion (en grec ancien  / ) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Héphestion de Pella, compagnon d'Alexandre le Grand () ;
 Héphestion d'Alexandrie, grammairien grec ().
Hephaestion est un genre de Coléoptère de la famille des Cerambycidae.